Погара

 Погара — река в Даниловском районе Ярославской области; приток Пеленги.
 Погара — сельский населённый пункт в Даниловском районе Ярославской области.
 Погара — посёлок в Словении.